Одержимость:
 Одержимость — подчинение разума человека чему-либо
 Одержимость (фильм) — несколько фильмов с одинаковым названием

См. также 
 Одержимая (значения)
 Одержимый (фильм) — ряд фильмов с одинаковым названием.